Cătunu se poate referi la:

Cătunu, Teleorman
Cătunu (Berceni), Prahova
Cătunu (Cornești), Dâmbovița
Cătunu (Drajna), Prahova
Cătunu (Sălcioara), Dâmbovița

Toponime românești